Fargo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fargo Township (Kansas)
 Fargo Township (North Dakota)